Pecelj ist der Familienname folgender Personen:

 Petar Pecelj (1927–2014), jugoslawischer Sprinter
 Srđan Pecelj (* 1975), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler